«Девушка с чемоданом» () — кинофильм режиссёра Валерио Дзурлини, вышедший на экраны в 1961 году. Лента участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а Клаудия Кардинале за свою актёрскую работу была удостоена специальной премии «Давид ди Донателло».

Сюжет 
Молодая певица Аида Дзеппони остаётся одна с чемоданом в незнакомом городе после того, как её бросает повеса Марчелло Файнарди, обещавший устроить её карьеру. Аида отправляется домой к Марчелло, однако тот просит своего брата — 16-летнего Лоренцо — соврать ей, что здесь такой не живёт, и избавиться от неё. После разговора с посетительницей юноша проникается к ней сочувствием и начинает снабжать деньгами. Постепенно Лоренцо влюбляется в неё…

В ролях 
 Клаудия Кардинале — Аида Дзеппони
 Жак Перрен — Лоренцо Файнарди
 Лучана Анджолилло — тётя Лоренцо
 Ренато Бальдини — Франча
 Риккардо Гарроне — Ромоло
 Эльза Альбани — Лучия
 Коррадо Пани — Марчелло Файнарди
 Джан Мария Волонте — Пьеро Бенотти
 Ромоло Валли — дон Пьетро
 Энцо Гариней — Пино
 Чиччо Барби — Крозия

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1961 года
Фильмы Валерио Дзурлини
Фильмы Франции 1961 года